Михаил Абрамович:
 Абрамович, Михаил Владимирович (1884—1965) — советский геолог, профессор, действительный член АН Азербайджанской ССР.
 Абрамович, Михаил Соломонович (1859—1940) — еврейский поэт и переводчик, юрист, адвокат.